Атлетски митинг Прифонтејн класик 2019. је седми од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019. Одржан је 30. јуна 2019. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT-7.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 14:39 по локалном времену.

Ветар: -0,1 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м 
Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 14:19 по локалном времену.

Миља 

Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 14:51 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

110 м препоне 
Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:56 по локалном времену.

Ветар: +0,3 м/с

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:03 по локалном времену.,

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 12:43 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:58 по локалном времену.,

Доха | Рим | Јуџин | Париз | Брисел

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 14:25 по локалном времену.

Ветар +1.9 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

800 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:47 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

3.000 м 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 14:05 по локалном времену.,

Доха | Стокхолм | Јуџин | Лондон | Брисел

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:11 по локалном времену.,

Шангај | Осло | Јуџин | Бирмингем | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 13:08 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

1 Повукле се са такмичења

Бацање кугле (ж) 
Такмичење је одржано 30. јуна 2019. године у 12:57 по локалном времену.

Шангај | Осло | Јуџин | Лозана | Цирих

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Резултати такмичења
 Освојени бодови после 7. митинга

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2019.